D'une manière générale, un contrôleur est une Personne qui exerce un contrôle, une vérification. Un contrôleur des contributions. Synonymes : inspecteur.
Agent, employé chargé d'un contrôle : Contrôleur des douanes.
Plus particulièrement on retrouve ce terme dans différents domaines :

Activité professionnelle 
 dans la fonction publique, par exemple un contrôleur des finances publiques, un contrôleur du travail ;
 dans les transports en commun, un contrôleur est une personne chargée :
 de vérifier les titres de transport des passagers,
 d'assurer les opérations liées au confort des Voyageurs  (information, climatisation, équipements divers, ...),
 d'assurer certaines tâches liées à la sécurité des circulations  (protection arrière, ...) ;
 dans les transports en commun parisiens, un contrôleur de la RATP est une profession qui, depuis 2009, regroupe l'ensemble des contrôleurs du métro, du RER et des autobus parisiens ;
 dans les trains, les contrôleurs de la SNCF sont chargés de vérifier les billets des usagers.

Système mécanique 
 en électricité, un contrôleur universel ou multimètre est un appareil permettant différentes mesures de voltage, d'ampérage, de résistance, etc.
 en hydraulique, le contrôleur de niveau est un appareil équipant les chaudières à vapeur assurant le remplissable partiel
 en gestion du trafic, un contrôleur de carrefour à feux est un automate chargé de la gestion des feux de circulation.
 en optique, un contrôleur de polarisation est un dispositif qui permet de modifier l'état de polarisation de lumière.

Informatique appliquée 
 dans le domaine du génie logiciel, le contrôleur est une des trois parties du patron Modèle-Vue-Contrôleur.
 dans le domaine du matériel informatique, un contrôleur est un circuit électronique spécialisé dans la gestion d'un périphérique. 
 dans le domaine des jeux vidéo, un contrôleur de jeu est un dispositif physique permettant de contrôler un ou plusieurs éléments d'un jeu vidéo (joystick, trackball, ...).
 dans la musique, un contrôleur MIDI ou un contrôleur DJ.

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Contrôleur est un personnage des comics Marvel